Deszczownia (rolnictwo)
 Deszczownia (akwarystyka)